Die Abkürzung EGAO kann für verschiedene Begriffe stehen:
 Einführungsgesetz zur Abgabenordnung, ein deutsches Gesetz zum Steuerrecht
 Egyptian General Aero Organization, ein ägyptischer Flugzeughersteller

EGAO